2 miejscowości w Polsce:
 Sułowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Sułowo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno